М-105

 М-105 — радянський авіаційний двигун.
 М-105 — радянський підводний човен типу «Малютка» часів другої світової війни.